Rotbusch ist

 die deutsche Übersetzung des afrikaansen Wortes Rooibos (Aspalathus linearis), einer Pflanzenart aus Südafrika
 ein Ortsteil von Schmallenberg in Nordrhein-Westfalen, siehe Rotbusch (Schmallenberg)